

Letteratura
Zaynab – romanzo di Muhammad Husayn Haykal

Onomastica
Zaynab – nome proprio di persona arabo femminile

Persone
Zaynab bint Jahsh – moglie del profeta Maometto
Zaynab bint Khuzayma – moglie del profeta Maometto
Zaynab bint Muhammad – figlia del profeta Maometto
Zaynab bint Ali – nipote del profeta Maometto
Zaynab bint 'Amir – moglie di Abū Bakr